Европско првенство у теквонду је такмичење теквондиста са европског континента, које се одржава сваке друге године почевши до 1978.

Списак првенстава

Спољашње везе 
 сајт Европске теквондо уније

теквондо